Гулам Дастгир Батт (, 15 ноября 1942) — пакистанский шахматист, национальный мастер.

Впервые обратил на себя внимание в Гастингсе в 1968 г. (занял последнее место в одном из побочных турниров). В то время журналистов и любителей шахмат интересовали только его родственные связи: он племянник М. Султан-Хана. Позже добился серьёзных спортивных успехов во внутренних турнирах и принял участие в ряде престижных международных соревнований.

Чемпион Пакистана 1974 г.

В составе сборной Пакистана участник шахматных олимпиад 1974 и 1984 гг. (в 1974 г. играл на 1-й доске, в 1984 г. был запасным; на обеих олимпиадах набрал более 50 % очков: в 1974 г. — 13 из 22, а в 1984 г. — 8 из 13).

Участник личного чемпионата Азии 1996 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Выступления Г. Д. Батта на шахматных олимпиадах

Шахматисты Пакистана
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад